Klon může být:

 klon (biologie) – s předlohou geneticky shodný jedinec vytvořený vegetativním množením či klonováním
 klon (výpočetní technika) – software nebo hardware navržený tak, aby fungoval stejným způsobem jako jeho předloha